Национальный молдавский дивизион 2014/2015 — 24-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 26 июля 2014 года, а закончился 20 мая 2015 года. Чемпионом впервые стал «Милсами» из города Оргеев.

Участники 
В чемпионате 2014/15 годов принимают участие 11 команд, двенадцатым участником турнира должна была стать «Виктория», но она не прошла лицензирование. В связи с этим, в каждом игровом туре один клуб будет его пропускать. Новым участником чемпионата стал клуб «Саксан», покинули высшую лигу страны «Рапид» и «Сперанца». Клуб «Олимпия» из города Бельцы с этого сезона стал носить название «Заря». В декабре из чемпионата был исключен кишинёвский клуб «Верис», вследствие чего, все игры были аннулированы и пересчитана турнирная таблица. В последнем туре все три команды («Шериф», «Дачия» и «Милсами») набрали одинаковое количество очков — 55, победитель определился по дополнительным показателям. Чемпионский титул достался «Милсами».

Турнирная таблица 

 * Занявший 4-е место в чемпионате клуб «Тирасполь» прекратил своё существование по окончании сезона, в связи с этим в Лиге Европы Молдавию будет представлять клуб «Саксан».

Личные встречи претендентов на чемпионство

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Молдавии 2014/15
 Турнирная таблица и результаты матчей чемпионата Молдавии 2014/15
 Обзор сезона: Молдова
 Посещаемость матчей НД в сезоне 2014/2015: «Саксан» — чемпион! «Дачия» — аутсайдер!

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2014 году
Спорт в Молдавии в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году